WxPython — кросплатформенная обёртка библиотек графического интерфейса пользователя для Python, основанная на wxWidgets, написанная на языке программирования C++. Одна из альтернатив Tkinter, которая поставляется вместе с Python. Реализована в виде модуля расширения Python (машинный код). Другие популярные альтернативы — PyGTK и PyQt. Так же, как и WxWidgets, WxPython является свободным программным обеспечением.

Лицензия 
Как обёртка библиотеки, WxPython использует те же бесплатные лицензии на программное обеспечение, что и WxWidgets (WxWindows лицензии), которые утверждаются Фондом свободного программного обеспечения и Open Source Initiative.

История 
Проект WxPython зародился, когда Робину Данну потребовался в ближайшие несколько недель графический интерфейс пользователя, развёрнутый на HP-UX системах, а также на Windows 3.1. При оценке коммерческих решений он наткнулся на Python, входящий в набор инструментальных средств WxWidgets. Таким образом он узнал Python и в скором времени, вместе с Харри Пасаненом, стал одним из основных разработчиков WxPython, которая произросла из этой начальной связки. Первые версии обёртки библиотеки создавались вручную. Однако вскоре ядро программы стало очень трудно поддерживать и синхронизировать с релизами WxWidgets. Более поздние версии были созданы с SWIG, значительно уменьшая объём работ на обновление обёртки. О выходе первой «современной» версии было объявлено в 1998 году.

Примеры 
Ниже приведён модуль «Hello, world!», показывающий создание двух главных объектов в WxPython (основного объекта окна и объекта приложения), а затем передачи управления обработчику событий (вызовом функции MainLoop ()), который отвечает за интерактивную часть пользователя программы.

#!/usr/bin/env python

import wx
 
class TestFrame(wx.Frame):
    def __init__(self, parent, title):
        wx.Frame.__init__(self, parent, id=-1, title=title)
        text = wx.StaticText(self, label=title)
 
app = wx.App()
frame = TestFrame(None, "Hello, world!")
frame.Show()
app.MainLoop()

Приложения, разработанные с использованием WxPython 
 BitTorrent — первый клиент для протокола BitTorrent
 Chandler — персональный информационный менеджер
 Dropbox — облачное хранилище данных
 Phatch — пакетный обработчик изображений
 Métamorphose — пакетный переименователь
 PlayOnLinux и PlayOnMac — надстройки над Wine
 GRASS (ГИС) — бесплатная система для обработки географической информации с открытым исходным кодом
 Диск Google — настольный клиент для системы облачного хранения данных Google

См. также 
 wxWidgets
 wxGlade (англ.)
 XRCed (англ.)

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 Список приложений, разработанных с использованием WxPython
 Учебные видеоролики для начала WxPython программирования на showmedo

Библиотеки на основе X
Свободные библиотеки программ
Кроссплатформенное программное обеспечение
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для Linux
Программное обеспечение для macOS
Библиотеки C++
Свободное программное обеспечение, написанное на C++
WxWidgets
Программное обеспечение, разработанное в 1998 году